Шахматная олимпиада 1976 — шахматная олимпиада, состоявшаяся 26 октября — 10 ноября 1976 года в Хайфе.

Вместе с 22 мужской шахматной Олимпиадой проводилась 7 женская шахматная олимпиада.

Проведение XXII Олимпиады вызвало большие трудности. На конгрессе в Ницце (1974 г.) желание провести очередной турнир высказали Аргентина, Израиль, Швеция. Однако к 1 декабря 1974 Аргентина и Швеция отказались от организации этого турнира, и единственным претендентом на роль организатора XXII Олимпиады остался Израиль. Хотя позже, в марте 1975 года такое желание изъявил Иран, однако впоследствии выяснилось, что он не может принять у себя участников соревнования.

Учитывая напряженную обстановку на Ближнем Востоке, сложившуюся в результате арабо-израильских войн 1967 и 1973 годов, шахматные федерации арабских и стран социалистического лагеря, которые не имели дипломатических отношений с Израилем, предложили не проводить XXII Олимпиаду в этой стране. Тогда президент Макс Эйве обратился ко всем шахматным федерациям — членам ФИДЕ, с предложением ответить на вопрос: проводить XXII Олимпиаду в Израиле или не проводить её в 1976 году совсем. В августе 1975 года бюро ФИДЕ объявило, что из 94 стран — членов ФИДЕ ответы прислали федерации 52 стран, из них за проведение XXII Олимпиады в Хайфе высказались 34, против только 16, воздержались — две. На основе этого конгресс ФИДЕ в 1975 году принял решение о проведении XXII шахматной Олимпиады в Израиле. Такое решение конгресса привело к тому, что ряд стран официально отказались от участия в XXII Олимпиаде. Среди них социалистические государства, а также Португалия, Греция, Турция, Пакистан и некоторые другие страны, в том числе арабские. Олимпиада в Хайфе состоялась, но отсутствие многих сильных команд значительно снизило её уровень. Одновременно Ливия в те же сроки провела у себя контролимпиаду, участвовали команды 34 стран, причём федерации Италии, Филиппин и Уругвая прислали своих представителей и в Хайфу, и в Триполи.

Всего в турнире принимали участие команды 48 стран, в том числе четыре дебютанта — команды Гондураса, Таиланда, Бермудских островов и Папуа — Новой Гвинеи. К дебютантам можно причислить и команду Гватемалы, которая выступала во второй раз (первый - в 1939 году).

Отсутствие на XXII Олимпиаде ряда сильнейших команд свидетельствовало о том, что события, связанные с проведением Олимпиады в Хайфе, привели к серьезному кризису в международном шахматном движении.

Регламент 
Согласно решению конгресса в Ницце, XXII Олимпиаду решено было впервые проводить по швейцарской системе. 24 октября главный судья XXII Олимпиады П. Клейн (Эквадор) провел традиционное совещание капитанов команд, на котором ознакомил их с положением о проведении турнира. Было решено провести соревнования не по привычной для швейцарской системы жеребьевке, а по системе контроля пар. В основу этой системы положен средний коэффициент Эло основных участников каждой команды, который и регулирует составление пар соперников в каждом туре. Для этого был составлен список команд в порядке убывания среднего коэффициента. Для подсчета этого коэффициента участникам, которые не имеют рейтинга ФИДЕ, условно присваивали коэффициент 2200. Команды, числом менее двух участников, были ниже всех классифицированных команд и занимали место соответственно по силе их шахматистов. Первая десятка сильнейших команд в списке выглядела так:
 США — 2535;
 Аргентина — 2513;
 Голландия — 2490;
 Израиль — 2490;
 ФРГ — 2485,
 Англия — 2463;
 Швеция — 2453;
 Канада — 2428;
 Исландия — 2426;
 Филиппины — 2418.

В 1-м туре команда с номером один встречалась с лидером второй половины списка командой 25, команда 2 — с командой 26, команда 3 — с командой 27 и т. д. Начиная со 2-го тура пары определялись согласно количеству набранных очков. Если количество команд было нечётным, то последняя из них по рейтингу опускалась в следующую очковую группу, где встречалась с командой, которая имела наибольший коэффициент, и т. д.

Составление пар перед каждым туром, начиная со второго, осуществлялось с помощью компьютера.

Составы команд

США 
Р. Бирн, Кавалек, Эванс, Тарджан, Ломбарди, Коммонс

Нидерланды 
Тимман, Сосонко, Доннер, Рее, Лигтеринк, Куйперс

Англия 
Майлс, Кин, Хартстон, Стин, Местел, Нанн

Аргентина 
Найдорф, Панно, Кинтерос, Сангинетти, Сметан, Л. Бронштейн

ФРГ 
Унцикер, Пахман, Кестлер, Морлок, Остермайер, Воккенфусс

Израиль 
Либерзон, Крайдман, Джинджихашвили, Ледерман, Ш. Каган, Бирнбойм

Швейцария 
Хуг, Ломбард, Виртензон, Хусс, Хаммер, Отт

Канада 
Байасас, Дэй, Дэн. Яновский, Эймос, Липновский, Пясецкий

Испания 
Помар, Бельон, Мартин Гонсалес, Медина, Санс, Очоа

Колумбия 
Куартас, О. Кастро, Молано, Хил. Гарсиа, де Грейфф, М. Сильва

Турнирная таблица 
 М — место в итоговой турнирной таблице
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (КПоб — победа команды, КНич — ничья, КПор — поражение), набранные всей командой (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Жирным шрифтом набрано место соперника
 () - сумма набранных очков в матче всеми шахматистами.

Индивидуальные результаты призеров 
 США: Р. Бирн (+5-1=4), Кавалек (+3-2=3), Эванс (+5-0=4), Тарджан (+3-2=2), Ломбарди (+6-1=2), Коммонс (+6-0=3).
 Голландия: Тимман (+6-0=5), Сосонко (+4-0=4), Доннер (+4-1=4), Рее (+3-2=2), Лигтеринк (+5-1=3), Куйперс (+4-1=2).
 Англия: Майлс (+6-0=6), Кин (+4-0=6), Хартстон (+5-1=3), Стин (+3-0=5), Местел (+2-2=2), Нанн (+4-2=1).

Источники 
 
 OlimpBase 

Шахматные олимпиады
Олимпиада
Олимпиада
Шахматы
Олимпиада
Шахматы
Шахматы